Molekulska formula -{C17H21NO3}- se može odnositi na:
 Dihidromorfin
 Galantamin
 Ritodrin